Priceville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Priceville (Alabama)
 Priceville (Kentucky)
 Priceville (Maryland)
 Priceville (Pennsylvania)
 Priceville (South Carolina)